Miejscowości w Polsce
 Ostatni Grosz – osada w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Cedry Wielkie
 Ostatni Grosz – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Zduny
 Ostatni Grosz – dzielnica i część miasta Częstochowa
 Ostatni Grosz – część miasta Dobrzyń nad Wisłą
 
Zobacz też
 Za ostatni grosz